Koren je lahko:

 Koren, devetindvajseti najbolj pogost priimek v Sloveniji
 koreninski del rastline
 korenje
 koren besede v jezikoslovju
 Koren v matematiki je lahko:
 kvadratni koren
 splošni n-ti koren
 koren enačbe je zastarelo poimenovanje za rešitev enačbe
 koren funkcije je zastarelo poimenovanje za ničlo funkcije
 Koren, zaselek nad Vrhniko
 Koren / Corno di Rosazzo, naselje v Benečiji v Italiji, skozi katerega teče Koren (Torrente Corno)
 Koren, ime dveh potokov v Beneški Sloveniji (mdr. Rio Quarnizza ob slovenski meji)
 Koren, potok (Torente Corno v Gorici) in umetni kanal (prekop) ob južnem robu Nove Gorice in Kromberka pod Panovcem